Auslegung steht für:

 Interpretation eines Vorgangs oder Sachverhalts
 Auslegung (Recht), die Ermittlung des Sinnes einer Rechtsnorm oder eines Vertrages
 Exegese eines Textes
 Auslegung (Technik), die Gestaltung eines Bauteils
 Öffentliche Auslegung, ein Verfahrensschritt bei der formellen Bürgerbeteiligung in Planverfahren

Siehe auch: